Koikerojärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koikerojärvi (sjö i Kajanaland), 
 Koikerojärvi (sjö i Mellersta Österbotten), 

Robotskapade Finlandförgreningar